Urft (rivier), een zijrivier van de Roer in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Urft (Kall), plaats in de Duitse gemeente Kall, Noordrijn-Westfalen